Фінляндія
 Лонгнес (Фінляндія)
 Лонгнес (Аландські острови)
 Швеція
 Långnäs, Hofors kommun
 Långnäs, Piteå kommun
 Långnäs, Luleå kommun
 Лонгнесс, Франція